Патриа́рх Феокти́ст (; в миру Тоа́дер Арэпа́шу, ; , , Ботошани, Румыния — , Бухарест, Румыния) — епископ Румынской православной церкви, с 1986 года до кончины был её предстоятелем с титулом Архиепископ Бухарестский, Митрополит Мунтенский и Добруджийский, Наместник Кесарии Каппадокийской, Митрополит Унгро-Влашский, Патриарх всея Румынии.

Биография 
Родился 7 февраля 1915 года в селе Точилень Ботошанского уезда на северо-востоке Молдовы. Был десятым из одиннадцати детей Димитру и Маргиоалы Арапашу. Окончил начальную школу в родном селе.

В 1928 году поступил в скит Сихэстрия, принадлежащий Монастырю Ворона, расположенному вблизи его родного села. В течение года обучался в духовной семинарии в Монастыре Нямц. Продолжил обучение в Монастыре Черника.

6 августа 1935 года принял монашеский постриг в Монастыре Быстрица Ясской архиепископии. 4 января 1937 года после окончания семинарии в Монастыре Черника епископом Иларионом (Мирчей) был рукоположен в сан иеродиакона, а в 25 марта 1945 года после окончания Бухарестского Богословского факультета со званием лиценциата богословия епископом Ботошанский Валерием (Могланом) был рукоположен в сан иеромонаха.

В сане архимандрита был викарием митрополита Молдавии и Сучавы, обучаясь одновременно на факультете филологии и философии в Яссах.

28 февраля 1950 года в храме святого Спиридона Нового в Бухаресте хиротонисан во епископа Ботошанского, викария патриарха Румынского. Хиротонию совершили: Патриарх Румынский Юстиниан, митрополит Олтенский Фирмилиан (Марин), епископ Нижне-Дунайский Кесарий (Пэунеску).

В течение двенадцати лет руководил различными отделами Румынской патриархии: был секретарем Священного синода, ректором Богословского института в Бухаресте.

28 июля 1962 года был избран, а 16 сентября — утверждён епископом Арадским.

В апреле 1963 года конгресс Румынской православной епископии Америки избрал его своим правязщи архиереем, а Синод Румынской православной церкви одобрил это избрание и присвоил ему звание архиепископа. Однако он так и не смог получить визы, из-за чего не смог вступить в должность управляющего румынской православной епископией США и Канады.

С 12 декабря 1969 года по 10 января 1971 года временно управлял Орадской епископией.

С 1973 года — архиепископ Крайовы и митрополит Олтенский, с 1977 года — архиепископ Ясский, митрополит Молдавии и Сучавы. Занимая митрополию Молдавии и Сучавы (вторую по значению после патриаршей) Феоктист проявил особую заботу о духовной семинарии в Нямецком монастыре, о пастырских и миссионерских курсах для священнослужителей, о специальных курсах для сотрудников митрополии, расширил издательскую деятельность.

Им опубликовано около шестисот статей, выступлений, часть из которых вошла в четырёхтомное собрание. Патриарх Феоктист являлся депутатом Великого национального собрания Румынии (1975—1989).

Патриаршество Феоктиста было одним из самых долгих в истории Румынской православной церкви. Он был предстоятелем в период гонений на церковь со стороны коммунистической власти (1986—1989), и затем управлял церковью при трех румынских президентах после революции 1989 года.

Патриарх Феоктист с момента поступления в монастырь Сихастрия в 1928 году посвятил более семидесяти лет своей жизни служению Румынской православной церкви. После румынской революции в 1989 году патриарх Феоктист был обвинен в «пособничестве коммунистическому режиму», в связи с чем он в 1990 году решил подать в отставку. После нескольких недель пребывания в монастыре Синая и молитв патриарх изменил своё решение и вновь встал во главе церкви.

Кончина и погребение 
Патриарх Феоктист скончался 30 июля 2007 года на 93-м году жизни от сердечного приступа, случившегося вскоре после перенесённой операции на предстательной железе. 3 августа в  состоялось отпевание и погребение патриарха, в которых приняла участие официальная делегация Русской православной церкви во главе с митрополитом Крутицким и Коломенским Ювеналием. Торжественное заседание Священного синода Румынской православной церкви транслировалось в прямом эфире национального румынского телевидения. На отпевании в храме присутствовали президент Румынии Траян Бэсеску и другие официальные лица. Тело патриарха было погребено в юго-западной части собора Константина и Елены.

Награды 
 Цепь ордена Звезды Румынии (2007 год, посмертно)
 Большой крест ордена Звезды Румынии (1999 год)
 Орден Республики (Молдавия) (2010 год, посмертно)

Примечания 

Депутаты Великого национального собрания Румынии
Епископы Арадские
Митрополиты Олтенские
Митрополиты Молдавские и Буковинские
Патриархи Румынские
Почётные доктора Бухарестского университета
Почётные доктора Ясского университета
Почётные доктора Университета Орадя